Roshi – personaggio di Naruto
 Kadri Roshi – attore cinematografico albanese
 Odise Roshi – calciatore albanese